Лос Мулетос има више значења:

 Лос Мулетос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мулетос, Густаво Гвахардо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику